

Patronymie 

Rose Pourquier, nageuse française

Personnages de fiction
Docteur Pourquier, personnage du film Les cigognes n'en font qu'à leur tête
Gaston Pourquier, personnage du film Les Sous-doués

Autres 

Jean-Marie Pourquier, élevage français de taureaux de combat